Peter Wells (cartoonist) (1912-1995), een Amerikaanse cartoonist
 Peter Wells (atleet) (1929-2018), een Britse hoogspringer
 Peter Wells (natuurkundige) (1936-2017), een Britse arts en natuurkundige
 Peter Wells (politicus) (1937-2005), een Australische politicus
 Peter Wells (kunstschilder) (1938-1996), een kunstschilder
 Pete Wells (1946-2006), een Australische gitarist
 Peter Wells (filmregisseur) (1950-2019), een Nieuw-Zeelandse filmregisseur
 Peter Wells (voetballer) (*1956), een Britse voetbaldoelman
 Peter Wells (schaker) (*1965), een Britse schaker
 Peter Wells (zeiler) (*1974), een Amerikaanse zeiler
 Peter Wells (roeier) (*1982), een Britse roeier